Municipio de Hulbert puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hulbert (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Hulbert (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.